Oerle (Frans: Oreye) is een plaats en gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België. De gemeente telt ongeveer 4.000 inwoners.

Hier is een suikerfabriek gevestigd.

Overige kernen
Belliek (Bergilers), Nederliek (Granville), Lens aan de Jeker (Lens-sur-Geer) en Wouteringen (Otrange).

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1965.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Buurtspoorweggeschiedenis
Oerle was een belangrijk knooppunt van de buurtspoorwegen. Vanuit Oerle waren er tramlijnen naar Sint-Truiden, Ans (Luik), Hasselt en Omal. De lijn tussen Station Ans en Oerle is geopend op 1 juni 1890 en was tot 1927 in bezit en exploitatie van de particuliere maatschappij AO (Chemins de Fer d'Ans – Oreye). Naast haar eigen lijn exploiteerde deze maatschappij diverse buurtspoorweglijnen rond Oerle als pachter. In Oerle was een tramstelplaats van deze maatschappij. De lijn van Luik naar Sint-Truiden is geëlektrificeerd op 15 oktober 1936. De laatste tramlijnen zijn opgeheven op 20 december 1959.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Geboren 
 Yves Lahaye (12 juli 1957), atleet
 Didier Falise (3 maart 1961), atleet

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Oerle

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)